

Persone 
Apoula Edel – calciatore armeno
Leon Edel – critico letterario e biografo statunitense
Uli Edel – regista tedesco
Nick Edel – pittore italiano, wildlife artist

Altro 
Edel – distretto australiano nella contea di Shark Bay
Edel – personaggio della serie Pokémon
Edel AG – casa discografica tedesca
Éðel – runa del Fuþorc
Édel de Cléron – formaggio francese

Pagine correlate 
Edelman
Edelmann